Га́ррия () — род североамериканских растений семейства .

Ботаническое описание 
Вечнозелёные двудомные кустарники, достигающие 1—5 м в высоту, опыляемые ветром.

Листья супротивные, простые, кожистые, тёмно- или серо-зелёного цвета, яйцевидной формы, 3—15 см длиной.

Серёжки серо-зелёные, мужские 3—20 см длиной, женские — немного короче.

Плод — сухая двусемянная ягода.

Классификация 
Род Гаррия (Garrya) включен в семейство  порядка .

Список некоторых видов 
По данным EOL и GRIN, в род Гаррия входят следующие виды и гибриды:

Галерея

Примечания 

Гарриецветные
Флора Северной Америки
Кустарники
Таксоны растений, названные в честь людей